FC Rohožník (celým názvem: Football Club Rohožník) je slovenský fotbalový klub, který sídlí v obci Rohožník. Založen byl v roce 1919. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Bratislava..

Své domácí zápasy odehrává na stadionu FC Rohožník s kapacitou 1 100 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1919 – založení
 TJ Rohožník (Telovýchovná jednota Rohožník)
 FC Rohožník (Football Club Rohožník)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1997–1999: 5. liga 
 1999–2004: 4. liga  – sk. B
 2012–2014: Majstrovstvá regiónu 
 2014–: 3. liga – sk. Bratislava

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1919